Górczyński ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Górczyński (* 1972), polnischer Politiker der Ruch Palikota (Palikot-Bewegung)
 Ignacy Gorczyński, Pseudonym von Ignacy Dygas (1881–1947), polnischer Tenor
 Michał Górczyński (* 1977), polnischer Bassklarinettist, Improvisationsmusiker und Komponist